Stanisław Żółtowski (1849–1908) – polski ziemianin, działacz gospodarczy i polityk konserwatywny
 Stanisław Żółtowski (1888–1979) – polski działacz polityczny, związany z lewicą, wiceprezydent Torunia
 Stanisław Żółtowski (1914–2004) – polski malarz